Ольде, або Олде (Olde, ), — прізвище германського походження.

Відомі носії:
 Томас Бауделет Олде Гевелт — нідерландський письменник;
  — німецький художник.

Див. також 
 Олд